Die Saison 2012/13 der A-Junioren-Bundesliga war die zehnte Spielzeit der A-Junioren-Bundesliga. 

Sie wurde wie schon in den vorhergehenden neun Spielzeiten in den Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West ausgetragen. Am Saisonende spielten die drei Staffelsieger sowie der Vizemeister der Staffel Nord/Nordost um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft. Das Halbfinale wurde in Hin- und Rückspiel, das Finale in einem Spiel ausgetragen. Die drei letztplatzierten Mannschaften der drei Staffeln stiegen in die untergeordneten Ligen ab. 

Als amtierender Deutscher Meister ging der FC Schalke 04 in die Saison. Dieser schied im Halbfinale gegen den späteren Titelträger VfL Wolfsburg aus, der sich im Finale wiederum in der Verlängerung gegen den F.C. Hansa Rostock durchsetzen konnte.

Staffel Nord/Nordost 

Als Meister der A-Jugend-Regionalligen Nord und Nordost der Vorsaison nahmen Holstein Kiel und der FC Carl Zeiss Jena als direkte Aufsteiger an der A-Junioren-Bundesliga teil. Die Vizemeister beider Regionalligen, der TSV Havelse und der Chemnitzer FC, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei schließlich Chemnitz (2:0; 1:1) die A-Junioren-Bundesliga erreichte.

Tabelle 

|- style="background-color: #ccccff;"
| 1. || style="text-align: left;" | VfL Wolfsburg (S)
| 26 || 18 || 4 || 4 || 100:26 || +74 || 58
|- style="background-color: #ccccff;"
| 2. || style="text-align: left;" | Hansa Rostock
| 26 || 16 || 3 || 7 || 45:41 || +4 || 51
|-
| 3. || style="text-align: left;" | Werder Bremen
| 26 || 13 || 7 || 6 || 62:42 || +20 || 46
|-
| 4. || style="text-align: left;" | VfL Osnabrück
| 26 || 11 || 11 || 4 || 38:28 || +10 || 44
|-
| 5. || style="text-align: left;" | FC St. Pauli
| 26 || 10 || 8 || 8 || 37:32 || +5 || 38
|-
| 6. || style="text-align: left;" | Hannover 96
| 26 || 11 || 4 || 11 || 42:47 || −5 || 37
|-
| 7. || style="text-align: left;" | FC Carl Zeiss Jena (N)
| 26 || 11 || 3 || 12 || 38:38 || ±0 || 36
|-
| 8. || style="text-align: left;" | Hertha BSC
| 26 || 9 || 8 || 9 || 34:38 || −4 || 35
|-
| 9. || style="text-align: left;" | Holstein Kiel (N)
| 26 || 9 || 6 || 11 || 50:59 || −9 || 33
|-
| 10. || style="text-align: left;" | Hamburger SV
| 26 || 8 || 8 || 10 || 39:45 || −6 || 32
|-
| 11. || style="text-align: left;" | FC Rot-Weiß Erfurt
| 26 || 7 || 8 || 11 || 45:49 || −4 || 29
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 12. || style="text-align: left;" | Energie Cottbus
| 26 || 7 || 4 || 15 || 36:57 || −21 || 25
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 13. || style="text-align: left;" | Chemnitzer FC (N)
| 26 || 5 || 8 || 13 || 31:51 || −20 || 23
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 14. || style="text-align: left;" | Hallescher FC
| 26 || 3 || 6 || 17 || 37:81 || −44 || 15
|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel West 

Aus den untergeordneten Ligen stiegen der SC Fortuna Köln als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Mittelrhein, Rot-Weiss Essen als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Niederrhein und Arminia Bielefeld aus der A-Jugend-Verbandsliga Westfalen in die A-Junioren-Bundesliga auf.

Tabelle 

|- style="background-color: #ccccff;"
| 1. || style="text-align: left;" | FC Schalke 04 (M, S)
| 26 || 22 || 2 || 2 || 79:19 || +60 || 68
|-
| 2. || style="text-align: left;" | VfL Bochum
| 26 || 18 || 3 || 5 || 49:26 || +23 || 57
|-
| 3. || style="text-align: left;" | Bayer 04 Leverkusen
| 26 || 18 || 2 || 6 || 61:28 || +33 || 56
|-
| 4. || style="text-align: left;" | Borussia Mönchengladbach
| 26 || 16 || 5 || 5 || 59:37 || +22 || 53
|-
| 5. || style="text-align: left;" | 1. FC Köln
| 26 || 16 || 4 || 6 || 50:25 || +25 || 52
|-
| 6. || style="text-align: left;" | Fortuna Düsseldorf
| 26 || 12 || 3 || 11 || 45:37 || +8 || 39
|-
| 7. || style="text-align: left;" | Arminia Bielefeld (N)
| 26 || 10 || 4 || 12 || 50:46 || +4 || 34
|-
| 8. || style="text-align: left;" | Rot-Weiss Essen (N)
| 26 || 9 || 7 || 10 || 33:35 || −2 || 34
|-
| 9. || style="text-align: left;" | Borussia Dortmund
| 26 || 10 || 3 || 13 || 41:44 || −3 || 33
|-
| 10. || style="text-align: left;" | Rot-Weiß Oberhausen
| 26 || 8 || 3 || 15 || 28:59 || −31 || 27
|-
| 11. || style="text-align: left;" | MSV Duisburg
| 26 || 8 || 2 || 16 || 43:55 || −12 || 26
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 12. || style="text-align: left;" | Preußen Münster
| 26 || 5 || 4 || 17 || 29:64 || −35 || 19
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 13. || style="text-align: left;" | SC Fortuna Köln (N)
| 26 || 4 || 2 || 20 || 29:56 || −27 || 14
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 14. || style="text-align: left;" | Alemannia Aachen
| 26 || 2 || 4 || 20 || 13:78 || −65 || 10
|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd/Südwest 

Als direkte Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen gelangten der FC Augsburg aus der A-Jugend-Bayernliga und die Stuttgarter Kickers aus der A-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg in die A-Junioren-Bundesliga. Die Aufstiegsaspiranten der A-Jugend-Regionalliga Südwest und der A-Jugend-Oberliga Hessen spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei sich der hessische FSV Frankfurt gegen den Südwest-Vertreter FK Pirmasens durchsetzte (4:2; 2:1).

Tabelle 

|- style="background-color: #ccccff;"
| 1. || style="text-align: left;" | FC Bayern München (S)
| 26 || 17 || 5 || 4 || 65:28 || +37 || 56
|-
| 2. || style="text-align: left;" | VfB Stuttgart
| 26 || 17 || 2 || 7 || 74:37 || +37 || 53
|-
| 3. || style="text-align: left;" | TSG 1899 Hoffenheim
| 26 || 15 || 5 || 6 || 70:36 || +34 || 50
|-
| 4. || style="text-align: left;" | TSV 1860 München
| 26 || 13 || 7 || 6 || 37:35 || +2 || 46
|-
| 5. || style="text-align: left;" | SC Freiburg (P)
| 26 || 13 || 5 || 8 || 64:42 || +22 || 44
|-
| 6. || style="text-align: left;" | 1. FSV Mainz 05
| 26 || 12 || 6 || 8 || 45:37 || +8 || 42
|-
| 7. || style="text-align: left;" | SpVgg Unterhaching
| 26 || 9 || 6 || 11 || 48:50 || −2 || 33
|-
| 8. || style="text-align: left;" | SpVgg Greuther Fürth
| 26 || 9 || 6 || 11 || 37:41 || −4 || 33
|-
| 9. || style="text-align: left;" | FC Augsburg (N)
| 26 || 9 || 5 || 12 || 38:56 || −18 || 32
|-
| 10. || style="text-align: left;" | Karlsruher SC
| 26 || 9 || 2 || 15 || 31:45 || −14 || 29
|-
| 11. || style="text-align: left;" | Eintracht Frankfurt
| 26 || 8 || 4 || 14 || 45:57 || −12 || 28
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 12. || style="text-align: left;" | FSV Frankfurt (N)
| 26 || 8 || 3 || 15 || 48:78 || −30 || 27
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 13. || style="text-align: left;" | 1. FC Nürnberg
| 26 || 7 || 4 || 15 || 41:58 || −17 || 25
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 14. || style="text-align: left;" | Stuttgarter Kickers (N)
| 26 || 4 || 4 || 18 || 25:68 || −43 || 16
|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft 2013 
Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Endrundenspiele:

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Staffel Nord/Nordost 2012/13 bei kicker.de
 Staffel West 2012/13 bei kicker.de
 Staffel Süd/Südwest 2012/13 bei kicker.de
 Endrunde 2013 bei kicker.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2012/13
2012/13